Le stade Paulo-Brabant est un stade de football de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien.

L'hôte de ce stade est le FC Avirons.

Le , le stade accueille un match international opposant l'île Maurice au Gabon. Le match se termine par un nul (2-2).
Île Maurice ne pouvant pas accueillir, elle a du joué dans l'île sœur. Le match comptait pour la qualification de la coupe d'Afrique des nations 2000.

Liens externes 
 http://www.mairie-avirons.fr/article-fr-728.html
 http://www.soccerway.com/venues/reunion/stade-paulo-brabant/
 http://www.worldstadiums.com/africa/countries/reunion.shtml

Stade de football à La Réunion
Stade portant le nom d'une personnalité
Les Avirons